Caserta (provincie), een Italiaanse provincie
Caserta (stad), de hoofdstad van de gelijknamige Italiaanse provincie
Paleis van Caserta, paleis in de stad Caserta